Acino – chicco d'uva
 Acino – unità elementare delle ghiandole
 Acino – unità elementare del polmone, il termine risulta utilizzato per riferirsi ad una struttura che comprende dotti alveolari, sacchi alveolari ed il gruppo di alveoli polmonari ad essi connessi ma anche talvolta al singolo alveolo polmonare.